Lauri Silvan (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1950, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1950-1951 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||10 ||7 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1951-1952 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||4 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1952-1953 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||11 ||3 ||8 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||7 ||5 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1954-1955 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1932
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Attaquant de hockey sur glace